Píla kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
Píla (okres Lučenec)
Píla (okres Pezinok)
Píla (okres Žarnovica)